Dewhurst ist der Familienname folgender Personen:

 Colleen Dewhurst (1924–1991), kanadische Schauspielerin
 David Dewhurst (* 1945), US-amerikanischer Politiker
 Gerard Dewhurst (1872–1956), englischer Fußballspieler

Dewhurst ist der Name folgender Orte:

 Dewhurst (Victoria), in Victoria, Australien
 Dewhurst (Town, Clark County), Town(ship) im Clark County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Dewhirst